Смаглі́й — українське прізвище.

Відомі носії 

 Амвросій Андрійович Смаглій —
 Олексій Васильович Смаглій —